WBN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Woburn Cummings (Stati Uniti)